Чирактамга (кирг. Чирактамга; ) — село в Кургантепинском районе Андижанской области Узбекистана.

Название села связано с одним из родовых имён «Чирактамга» киргизского племени «Канлы», представители этого рода составляют значительную часть современного населения села.

Примечания 

Населённые пункты Кургантепинского района